Miro peut désigner :
 un synonyme d'aveugle.

Patronyme 
Le nom Miro ou Miró est un patronyme d'origine catalane et des Baléares. Il est parfois associé à une ascendance de confession juive depuis le Moyen Âge et à leur histoire. Voir les articles Juifs ibériques, Chuetas, conversos et marranes.

 Henri Miro, compositeur/arrangeur, chef d'orchestre d'origine catalane.

 Agustín Miró (1922-2012), coureur cycliste espagnol ;
 Antonio Miró Quesada de la Guerra (1875-1935), diplomate et homme politique péruvien ;
Cris Miró (1965-1999), actrice travestie argentine ;
  (1946-), acteur espagnol ;
 Gabriel Miró (1879-1930), écrivain espagnol  ;
 Joan Miró  (1893-1983), peintre, sculpteur, graveur et céramiste espagnol ;
 Luis Miró (1913-1991), footballeur et entraîneur espagnol ;
 Pilar Miró (1940-1997), réalisatrice espagnole ;
 Vicente Miró (1919-1960), coureur cycliste espagnol.

Pseudonyme 

 Miro, pseudonyme du chanteur français Jean-Marc Miro ;
 Miro, pseudonyme du chanteur québécois Miro Belzil ;
 Miro, pseudonyme du footballeur mozambicain Daniel Almiro Lobo ;
 Miro, pseudonyme du musicien techno Miroslav Pajic ;
 Miro, pseudonyme du chanteur bulgare Miroslav Kostadinov ;
 Mickaël Miro, pseudonyme du chanteur français Mickaël Cohen ;
 Miro, pseudonyme du catcheur américano-bulgare Miroslav Barnyashev ;
 , surnommé Miro, claviériste et producteur allemand.

Autres 
 Miro, logiciel multimédia libre et open source basé sur XULRunner
 Miro, petit passereau d'Australasie
 Miro Company, éditeur français de jeu de société
 MiRO, raffinerie de pétrole en Allemagne
 MiRo, robot social zoomorphe
 Miro, logiciel propriétaire en ligne d'outils de travail collaboratif

Notes et références 

Patronyme hispanique
Surnom